Rafael Nadal var regerande mästare och försvarade sin titel genom att besegra David Ferrer med 6–3, 6–2, 6–3 i finalen.

Seedning

  Novak Djokovic (Semifinal)
  Roger Federer (Kvartsfinal)
  Rafael Nadal (Mästare)
  David Ferrer (Final)
  Tomáš Berdych (Första omgången)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinal)
  Richard Gasquet (Fjärde omgången)
  Janko Tipsarević (Tredje omgången)
  Stanislas Wawrinka (Kvartsfinal)
  Marin Čilić (Tredje omgången)
  Nicolás Almagro (Fjärde omgången)
  Tommy Haas (Kvartsfinal)
  Kei Nishikori (Fjärde omgången)
  Milos Raonic (Tredje omgången)
  Gilles Simon (Fjärde omgången)
  Philipp Kohlschreiber (Fjärde omgången)
  Juan Mónaco (Första omgången)
  Sam Querrey (Tredje omgången)
  John Isner (Tredje omgången)
  Andreas Seppi (Tredje omgången)
  Jerzy Janowicz (Tredje omgången)
  Alexandr Dolgopolov (Första omgången)
  Kevin Anderson (Fjärde omgången)
  Benoît Paire (Tredje omgången)
  Jérémy Chardy (Tredje omgången)
  Grigor Dimitrov (Tredje omgången)
  Fabio Fognini (Tredje omgången)
  Florian Mayer (Första omgången)
  Mikhail Youzhny (Fjärde omgången)
  Julien Benneteau (Tredje omgången)
  Marcel Granollers (Första omgången)
  Tommy Robredo (Kvartsfinal)

 Kval 

 Lottning 

 Finaler 

Övre halvan
Sektion 1

Nedre halvan
Sektion 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=68
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=77
| RD1-score01-5=5

| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= G Monfils
| RD1-score02-1=710
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=63
| RD1-score02-4=64
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Gulbis
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Dutra da Silva
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= I Sijsling
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Melzer
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= J Zopp
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= T Robredo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Seppi
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=62
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= L Mayer
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=77
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= B Kavčič
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J Duckworth
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Alund
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=0
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

Sektion 6
 

Sektion 7
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J-W Tsonga
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Bedene
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Nieminen
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=711
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P-H Mathieu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=69
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  G Müller
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  B Becker
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= J Chardy
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=64
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=77
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  V Troicki
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  J Blake
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  R Štěpánek
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=68
| RD1-score13-3=611
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14= WC
| RD1-team14=  N Kyrgios
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=710
| RD1-score14-3=713
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  P Petzschner
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= M Čilić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=78
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Nieminen
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= J Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=0
| RD2-score05-4=79
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06= V Troicki
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=67
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= N Kyrgios
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= M Čilić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=

Sektion 8

Referenser

Externa länkar
 Huvudlottning

Franska öppna 2013